Serrinha ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Serrinha (Bahia), Bundesstaat Bahia 
 Serrinha (Rio Grande do Norte), Bundesstaat Rio Grande do Norte 
 Serrinha dos Pintos, Bundesstaat Rio Grande do Norte